Gl – dwuznak występujący w języku włoskim. Oznacza hiszpańskie ll i portugalskie lh.

Dwuznaki
Litery alfabetu łacińskiego